Krzyżyk – znak notacji muzycznej (♯)
 Krzyżyk – figura taneczna
 Krzyżyk – kolonia w gminie Czarna Białostocka

Zobacz też 
 Kratka (pot. krzyżyk) – znak na klawiaturze (#)